El término Papo puede hacer referencia a:

Papo (Cars) personaje del videojuego Cars.
 Papo (empresa francesa), empresa centrada en la fabricación de figuras (principalmente de animales).
Papo de anjo, postre tradicional de la cocina portuguesa y brasilera.
Papo Lucca, pianista puertorriqueño de salsa y jazz.
Papo & Yo, videojuego de 2012 para PlayStation 3.
Amazona vinacea, una especie de ave de la familia Psittacidae comúnmente conocida como papo rosa.
Hibiscus rosa-sinensis, arbusto perennifolio de la familia de las Malváceas, conocido como papo, cayena, rosa de China, cuc arda, hibisco pacífico, cardenales o flor del beso.
Point Hope Airport, aeropuerto comercial en Alaska, EE.UU. por sus siglas PAPO según el código OACI.
Sandy & Papo MC dúo musical dominicano de merengue y hip hop, también conocido como MC Papo & Sandy MC y Sandy & Papo.